Tant que brillera le jour peut désigner les œuvres suivantes :
Tant que brillera le jour (), nouvelle d'Agatha Christie, initialement publiée en revue, au Royaume-Uni, en avril 1924, dans le n° 229 du mensuel , avec des illustrations de Howard K. Elcock
Tant que brillera le jour (), recueil de nouvelles d'Agatha Christie, initialement publié, au Royaume-Uni, le , par HarperCollins, puis repris en France, en 1999, dans une composition identitique, par les éditions du Masque.